Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. Mai 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Rom